

Хмелева — село, Івано-Франківська область, Городенківський район
 Хмелева — село, Тернопільська область, Заліщицький район
 Хмелева — село, Львівська область, Золочівський район

Хмелева — присілок, Котельніцький район, Кіровська область